Cristalensi – abitanti di Cristais Paulista
Cristalensi – abitanti di Cristais
Cristalensi – abitanti di Cristal (Brasile)
Cristalensi – abitanti di Cristal do Sul
Cristalensi – abitanti di Cristália